Niemcy:
 Merxhausen – dzielnica gminy Bad Emstal, w powiecie Kassel, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Merxhausen – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden